Съединение може да се отнася за:
 химично съединение
 военно съединение
 съединение (астрономия)
 Съединението на Княжество България и Източна Румелия през 1885 г.
 Съединение, площад и паметник в Пловдив
 Съединение, град в Южна България
 Община Съединение в област Пловдив
 три села в България:
 Съединение (област Бургас),
 Съединение (област Стара Загора),
 Съединение (област Търговище),
 Съединение, ледник на остров Ливингстън в Антарктика
 Съединение, български вестник

Вижте също 
 Обединение